Takamatsu peut désigner :

Une ville 
 Takamatsu, une ville du Japon, capitale de la préfecture de Kagawa.

Une personnalité 

 Prince Takamatsu (1905-1987), prince japonais ; 
 Princesse Takamatsu (1911-2004), princesse japonaise, épouse du prince Takamatsu ; 
 Daiki Takamatsu (né en 1981), joueur de football japonais ; 
 Eiko Takamatsu (1893-1957), actrice japonaise ;
 Jirō Takamatsu  (1936-1998), artiste japonais ; 
  (1898-1979), acteur japonais ; 
  (né en 1982), joueur de judo japonais ; 
  (né en 1963), entrepreneur japonais en publicité ; 
 Shin Takamatsu (né en 1948), architecte japonais ; 
  (né en 1961), animateur et scénariste japonais ; 
 Toshitsugu Takamatsu (1889-1972), artiste martial japonais, "Le dernier shinobi".

Homonymie de patronyme